Acide sulfurique peut désigner :
  acide sulfurique, en chimie, un acide, également nommé vitriol ;
 Acide sulfurique, un roman d'Amélie Nothomb.